Stadacona est :
 une variante du nom Stadaconé (un village iroquoien).
 une division sénatoriale canadienne.
 une division sénatoriale québécoise.